Ульри́ш Раме́ (правильнее Ульри́к, встречается также написание Ульрих, на немецкий манер, ; 19 сентября 1972, Нант) — французский футболист, вратарь; тренер. За сборную Франции провёл 12 матчей. Чемпион Европы 2000 года. Чемпион Франции 2009

С 1997 года по 2011 год выступал за «Бордо», проведя за клуб более 500 официальных матчей. С 2011 по 2013 год выступал за «Седан», где и завершил карьеру игрока. В марте 2016 году возглавил «Бордо» до конца сезона 2015/16.

Клубная карьера 
Ульриш Раме родился в городе Нант. Раме начал играть профессионально в клубе «Анже», и в сезоне 1993/94 состоялся его дебют в Лиге 1, но уже в следующем сезоне команда вылетела в Лигу 2. Два года спустя клуб из Мен и Луара вылетел в ещё более низкий чемпионат — Лигу 3, но игрок вернулся в высший дивизион в следующем сезоне, подписав контракт с клубом «Бордо».

После 23 матчей в своем дебютном сезоне он помог своей команде закончить чемпионат на пятом месте и достичь финала кубка Франции в следующем году. Раме стал бесспорным основным игроком «Бордо», сыграв почти 525 официальных матчей за клуб, дважды выиграв национальный чемпионат (с промежутком в десять лет) в сезонах 1998/99 и 2008/09, и три кубка Франции.

В сезоне 2009/10, после подписания клубом Седрика Каррассо, 37-летний Раме стал игроком запаса. В 2011 году, летом, после более пятисот игр за «жирондинцев» во всех соревнованиях, он вернулся в Лигу 2 и присоединился к клубу «Седан».

Достижения 
 Чемпион Франции: 1998/99, 2008/09
 Обладатель Кубка лиги (3): 2001/02, 2006/07, 2008/09
 Обладатель Суперкубка Франции (2): 2008, 2009
 Чемпион Европы: 2000
 Обладатель Кубка конфедераций: 2001

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Анже»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Седан»
Чемпионы Европы по футболу
Футбольные тренеры Франции
Тренеры ФК «Бордо»